

Єлшовец — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край.
 Єлшовец — струмок в окрузі Мартін.
 Єлшовец — природний заповідник в окрузі Банська Бистриця.